Il existe plusieurs reliquaires de la Sainte Épine, chacun étant censé renfermer une épine de la Sainte Couronne portée par le Christ avant sa crucifixion :
 Reliquaire de la Sainte Épine (British Museum) à Londres ;
 Reliquaire de la Sainte Épine (Reims) de la Cathédrale de Reims, conservé au palais du Tau ;
 Reliquaire de la Sainte Épine (Toulouse) conservé à la Basilique Saint-Sernin.
 Reliquaire de la Sainte Épine de Grenoble (Musée de l'Ancien Évêché). 
 Reliquaires de la Sainte Épine de la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem, de la cathédrale d'Oviedo, de Barcelone, etc.
Reliquaire de la Sainte Épine (Saint-Étienne)
Reliquaire de la Sainte Épine des dames augustines d'Arras

Références et notes

Notes

Références

Voir aussi 
 Sainte Couronne